Małachowscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Małachowscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Małachowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Małachowscy herbu Prus II – polski ród szlachecki